Il termine Touring riferito alla produzione automobilistica BMW può avere due significati:

BMW Serie 02 Touring, nota anche con la sigla E6, una gamma di autovetture di fascia media prodotte fra il 1971 e il 1974;
Termine usato a partire dal 1987 come denominazione commerciale delle versioni station wagon di varie generazioni di BMW Serie 3 e Serie 5.